Hedler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hedler (1898–1987), deutscher Dramaturg und Schriftsteller
 Wolfgang Hedler (1899–1986), deutscher Politiker (DP)
Siehe auch:
Hädler